Jednostka specjalna „Dunaj” (niem. SOKO Donau / SOKO Wien, od 2005) austriacki serial kryminalny wyprodukowany przez telewizję ORF we współpracy z ZDF. Jest to spin-off serii SOKO 5113.

Opis fabuły 
Serial koncentruje się na pracy austriackiej policji rzecznej, patrolującej rzekę Dunaj. Druga co do wielkości rzeka w Europie to nie tylko atrakcja turystyczna ale przede wszystkim komunikacyjny szlak wodny. Codziennie na rzece odbywa się nielegalny transport ludzi czy narkotyków. Zadaniem funkcjonariuszy jest zapobieganie podobnym sytuacjom.

Obsada 
 Brigitte Kren jako pułkownik  Henriette Wolf 
 Lilian Klebow jako dzielnicowa Penny Lanz, od 2015 Gruppeninspektorin
 Helmut Bohatsch jako technik kryminalistyczny Franz Wohlfarth
 Maria Happel jako lekarz sądowy dr Franziska Beck
 Stefan Jürgens jako major Carl Ribarski, Niemiec
 Michael Steinocher jako inspektor (Bezirksinspektor) Simon Steininger

Dawniej
 Dietrich Siegl jako pułkownik Otto Dirnbergerm, przeszedł na emeryturę
 Gregor Seberg jako podpułkownik Helmuth Nowak, zakochał się i wyjechał do RPA
 Mona Seefried jako sekretarka Ernie Kremser
 Bruno Eyron jako major Christian Hennig
 Pia Baresch jako podpułkownik Elisabeth Wiedner
 Manuel Witting jako inspektor Martin Patuschek
 Karin Giegerich jako dr Andrea Meindl
 Cornelius Obonya jako mechanik Schubi
 Sandra Cervik jako dr Julia Trautmannsdorff

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Strona serialu
 ORF: SOKO Donau, główne role 
 ZDF: SOKO Wien 

Austriackie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2005